DIGE ist Abkürzung für:
 Diederichs Gelbe Reihe
 Difference Gel Electrophoresis
Abkürzung